Manoharachariella är ett släkte av svampar. Manoharachariella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Manoharachariella